

Toponyme 

 Baille est un quartier du  de Marseille.
 Baille est une station du métro de Marseille.
 Baillé est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.

Hydronyme 
 Le Baillé est un cours d'eau qui traverse les départements du Gers et des Landes et un affluent droit de l'Adour dans le bassin versant de l'Adour. Il est aussi dénommé ruisseau de Buros.

Patronyme 

 Antoine Adalbert Baille (1768-1813), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Axel Baille (1994-), acteur français ;
 Bernard Baille (né en 1952), un homme politique belge ;
 Cyril Baille (né en 1993), un joueur français de rugby à XV ;
 Édouard Baille (1814-1888) un peintre français ;
 Frédéric Baille (1848-1910), journaliste puis administrateur colonial français ;
 Hervé Baille (1896-1974), un dessinateur et graveur français ;
 Jean-Baptistin Baille (1841-1918), un scientifique français ;
 Louis Eugène Baille (1860-1956), un peintre français ;
 Louis Paul Baille (1768-1821), un militaire français ;
 Pierre Marie Baille (1758-1793), un homme politique français.

Autre 
 L'École navale est traditionnellement appelée la Baille.